Große Sturmhaube steht für:
Gehörnte Helmschnecke (Cassis cornuta), eine Schneckenart aus der Familie der Helmschnecken
Große Sturmhaube (Riesengebirge), einen Berg im Riesengebirge